«Cold Springs» puede referirse a:

En Estados Unidos 
 Cold Springs (Nevada), lugar designado por el censo.
 Cold Springs (condado de El Dorado, California), lugar designado por el censo.
 Cold Springs (condado de Tuolumne, California), lugar designado por el censo.